Соревнования по метанию копья у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1999 года прошли 29 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1999